Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, обязательного медицинского страхования, обращения лекарственных средств для медицинского применения, включая вопросы организации профилактики заболеваний, в том числе инфекционных заболеваний и СПИДа, медицинской помощи, медицинской реабилитации и медицинских экспертиз, фармацевтической деятельности, включая обеспечение качества, эффективности и безопасности лекарственных средств для медицинского применения, обращения медицинских изделий, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, курортного дела, а также по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в сфере здравоохранения.

История 
В 1992 году, после распада СССР, Министерство здравоохранения СССР было ликвидировано, а Министерство здравоохранения РСФСР было преобразовано в Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России).

Министерство здравоохранения было объединено Указом Президента России № 314 от 9 марта 2004 год с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

21 мая 2012 года Министерство здравоохранения Российской Федерации было вновь выделено из Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Министр 

Мурашко Михаил Альбертович — с 21 января 2020 года

Структура 
Структура центрального аппарата Минздрава России включает в себя подразделения, которые именуются департаментами. Департаменты, в свою очередь, делятся на отделы. Департаменты возглавляются директорами, а их отделы — начальниками. На 2022 год Минздрав России состоит из 15 департаментов.

Полномочия 
Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет свои полномочия в следующих областях:
 Здравоохранение, включая организацию медицинской профилактики, медицинской помощи, медицинской реабилитации и медицинских экспертиз (за исключением медико-социальной экспертизы и военно-врачебной экспертизы).
 Внедрение современных медицинских технологий, новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.
 Обязательное медицинское страхование.
 Фармацевтическая деятельность.
 Обращение лекарственных средств для медицинского применения.
 Качество, эффективность и безопасность лекарственных средств.
 Обращение медицинских изделий.
 Курортное дело и предоставление услуг в области курортного дела.
 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
 Медико-санитарное обеспечение работников отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда.
 Медико-биологическая оценка воздействия на организм человека особо опасных факторов физической и химической природы.
 Проведение судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз.
 Организация среднего, высшего, послевузовского и дополнительного медицинского и фармацевтического образования.

Ведомственные награды 
Министерство здравоохранения Российской Федерации имеет ведомственные награды, которые вручаются за особые достижения и заслуги в сфере здравоохранения: знак «Отличник здравоохранения», медали «За заслуги перед отечественным здравоохранением», «Медаль имени Николая Александровича Семашко», почётные грамоты и благодарности.

См. также 
 Росздравнадзор
 Роспотребнадзор
 ФМБА
 ГВМУ

Примечания

Ссылки 

 
 Банк документов Министерства в правовой системе «Консультант Плюс»
 Постановление Правительства РФ от 31.05.2012 N 533 (ред. от 28.02.2019) «О некоторых вопросах организации деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства»

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Россия